

Teatro
 The Warrens of Virginia – lavoro teatrale di William C. deMille

Cinema 
 The Warrens of Virginia – film del 1915 diretto da Cecil B. DeMille
 The Warrens of Virginia – film del 1924 diretto da Elmer Clifton